Center Syd kan henvise til flere emner:

 Center Syd (Hvidovre) - en kontorbygning på Avedøre Holme
 Center Syd (Löddeköpinge) - et indkøbscenter i Skåne
 Center Syd (Aarhus) - et indkøbscenter i Tranbjerg